Рома́рио Пере́йра Си́пио (; ), более известный как Рома́рио () — бразильский и шведский футболист, полузащитник шведского клуба «Кальмар».

Биография 
Родился в городе Императрис. Воспитанник академий Императрис и ЖВ Лидерал.

Летом 2009 года перешёл в «ГАИС». Забил свой первый гол в матче против «Хельсингборга» в октябре 2010 года. 

8 января 2013 года пополнил состав клуба «Кальмар».

В 2019 году продлил контракт с «Кальмаром» еще на 4,5 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на kalmarff.se

Футболисты Бразилии
Футболисты Швеции
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Кальмар»